Марша Геј Харден () је америчка глумица, рођена 14. августа 1959. године у Ла Хоји, Калифорнија (САД).

Филмографија 

|-
| 1979. || || -{Not Only Strangers}- || || 
|-
| 1986. || || -{The Imagemaker}- || -{Stage Manager}-|| 
|-
| 1990. || Милерово раскршће || -{Miller's Crossing}- || Верна Бернбаум || 
|-
|rowspan=2| 1991.
|
| -{Fever}- 
| Лејси
| ТВ филм
|-
|
| -{Late for Dinner}-
| Џој Хазбенд
|
|-
|rowspan=3| 1992.
|
| -{Crush}- 
| Лејн 
| 
|-
|
| -{Sinatra}-
| Ава Гарднер
| ТВ филм
|-
|
| -{Used People}-
| Норма
|
|-
| 1993. || || -{Geoffrey Beene 30}- || жена|| 
|-
| 1994. || || -{Safe Passage}- || Синтија|| 
|-
|rowspan="5" | 1996.
|
| -{The Spitfire Grill}-
| Шелби Годард
| 
|-
|
| -{The Daytrippers}-
| Либи
|
|-
|
| -{The First Wives Club}- 
| др Лесли Розен
| 
|-
|
| -{Far Harbor}- 
| Арабела
|
|-
|
| -{Spy Hard}- 
| -{Miss Cheevus}-
|
|-
| 1997. || || -{Flubber}- || др Сара Џин Рејнолдс|| 
|-
|rowspan="3" | 1998.
|
| -{Desperate Measures}- 
| др Саманта Хокинс
|
|-
|Упознајте Џоа Блека
| -{Meet Joe Black}- 
| Алисон Периш
|
|-
|
| -{Labor of Love}-
| Ени Пајнс
|ТВ филм
|-
| 1999. || || -{Curtain Call}- || Мишел Типит|| 
|-
|rowspan="2" | 2000.
|Свемирски каубоји
| -{Space Cowboys}- 
| Сара Холанд
|
|-
|
| -{Pollock}- 
| Ли Краснер
| 
|-
| 2001. || || -{Gaudi Afternoon}- || Френки Стивенс|| 
|-
|rowspan="4" | 2003.
|Мистична река
| -{Mystic River}- 
| Селест Бојл
| 
|-
|
| -{Just Like Mona}-
| 
|
|- 
|
| -{Casa de los Babys}- 
| Нан 
|
|-
|Осмех Мона Лизе
| -{Mona Lisa Smile}- 
| Ненси Аби
|
|-
|rowspan="3" | 2004.
|
| -{Welcome to Mooseport}- 
| Грејс Садерленд
|
|-
|
| -{P.S.}- 
| Миси Голдберг
|
|-
|
| -{She's Too Young}- 
| Триш Вогул
| 
|-
|rowspan="3" | 2005.
|
| -{Bad News Bears}- 
| Лиз Вајтвуд
|
|-
|
| -{American Gun}- 
| Џанет Хатенсон
| 
|-
|
| -{Felicity: An American Girl Adventure}-
| госпођа Марта Мериман
|
|- 
|rowspan="5" | 2006.
|
| -{American Dreamz}- 
| прва дама 
|
|-
|
| -{The Dead Girl}- 
|Мелора
|
|-
|
| -{The Hoax}- 
| Идит Ервинг
|
|-
|
| -{Canvas}-
| Мери Марино
|
|-
|
| -{In From the Night}- 
|Мелора
| ТВ филм
|-
|rowspan="4" | 2007.
|Невидљиви
| -{The Invisible}- 
| Дајана Пауел
|
|-
|
| -{The Mist}- 
| госпођа Кармоди
| 
|-
|У дивљину
| -{Into the Wild}- 
| Били Макандлес
| 
|-
|
| -{Rails & Ties}- 
| Меган Старк
|
|-
|rowspan="2" | 2008.
|
| -{Home}- 
| Инга
| 
|-
| Божићна колиба
| -{Christmas Cottage}- 
| -{Maryanne Kinkade}-
| 
|-
|rowspan="3" | 2009.
|
| -{The Courageous Heart of Irena Sendler}-
| Џанина Сендлер
| 
|-
|
| -{The Maiden Heist}- 
| Роуз
| 
|-
|
| -{Whip It}- 
| Брук Кејвендар
| 
|-
| 2010. || || -{Noah's Ark: The New Beginning}- || Ама (глас)|| 
|-
| 2015. || Педесет нијанси — сива || -{Fifty Shades of Grey}- || Грејс Тревелијан Греј|| 
|-
| 2021. || Дрчна || -{Moxie}- || директорка Шели ||
|}

Награде

Награде Оскара

Спољашње везе 

 

Рођени 1959.
Америчке глумице
Добитници награде Тони
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у споредној улози